Jméno Keita nosí více osob:

rodné jméno
 Keita Cučija (* 1978) – japonský fotbalista a fotbalový trenér
 Keita Dohi (* 2000) – japonský sportovní lezec
 Keita Endo (* 1997) – japonský fotbalista
 Keita Mogaki (* 1981) – japonský sportovní lezec
 Keita Suzuki (* 1981) – japonský fotbalista
 Keita Watabe (* 1993) – japonský sportovní lezec

příjmení
 Ibrahim Boubacar Keita (1945–2022) – malijský politik
 Modibo Keïta (1915–1977) – malijský politik
 Naby Keïta (* 1995) – guinejský fotbalový záložník
 Salif Keita (* 1949) – malijský hudebník
 Seydou Keita (* 1980) – malijský fotbalový záložník

Jména
Rozcestníky - příjmení